Förkortningen OSE kan avse: 

 OSE (järnvägsföretag)
 Oslo börs
 Operating System Embedded, ett operativsystem

Se även 
 OSSE